Trail – Konkurencja Western riding polegająca na przejechaniu toru przeszkód.
Miejscowości w Kanadzie:
 Trail – miasto w Kanadzie
Miejscowości w USA:
 Trail – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Trail – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Trail (ang. Trail Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins